Viva Las Vegas:

 «Да здравствует Лас-Вегас!» () — фильм 1964 года с участием Элвиса Пресли
 «Viva Las Vegas» (песня) — песня в исполнении Элвиса пресли из вышеупомянутого кинофильма
 Die Hard Trilogy 2: Viva Las Vegas — видеоигра (США, 2000)
  (также известна как Vegas Dream) — видеоигра (Япония, конец 1980-х)